Yokokawa ist der Familienname folgender Personen:

 Izumi Yokokawa (* 1963), japanischer Fußballspieler
 Tomoharu Yokokawa (* 1966), japanischer Skisprungtrainer